Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Bartczak (ur. 1981) – polska tenisistka
 Andrzej Marian Bartczak (ur. 1945) – polski pedagog
 Bogdan Bartczak (ur. 1953, zm. 2010) – polski pięcioboista nowoczesny
 Franciszek Bartczak (ur. 1896, zm. 1958) – polski polityk
 Grzegorz Bartczak (ur. 1985) – polski piłkarz
 Jolanta Bartczak (ur. 1964) – polska lekkoatletka
 Jolanta Molenda z d. Bartczak (ur. 1963) – polska siatkarka
 Kacper Bartczak (ur. 1972) – polski poeta
 Mateusz Bartczak (ur. 1979) – polski piłkarz
 Michał Bartczak (ur. 1987) – polski piłkarz ręczny
 Tadeusz Bartczak (ur. 1935) – polski chemik
 Witold Bartczak (ur. 1948, zm. 2009) – polski chemik